Col nome Margherita Paleologa sono conosciuti i seguenti personaggi:
Margherita del Monferrato (1364-1420), figlia di Giovanni II del Monferrato;
Margherita Paleologa (1510-1566), figlia di Guglielmo IX del Monferrato;
Margherita Paleologa, figlia di Guglielmo VIII del Monferrato;
Elena Margherita del Monferrato (1459/64-1496), figlia di Giovanni IV del Monferrato;
Margherita Paleologa, figlia di Flaminio del Monferrato signore di San Giorgio e Caluso;
Margherita di Savoia (1439-1483), figlia di Ludovico di Savoia e moglie di Giovanni IV del Monferrato.